Алекса́ндр Ми́нин:
 Минин, Александр Александрович (1924—2002) — Герой Советского Союза.